Palmarini – abitanti di Palmanova
Palmarini – abitanti di Palmar de Varela
Palmarini – abitanti di União dos Palmares